Preusmjeri Nacrt:Projekt 23550 patrolni brod